Koordination (lateinisch für „Zuordnung, Beiordnung“) steht für:

 Koordination,  Aufeinanderabstimmen von Vorgängen
 Koordination von Bewegungsabläufen des Körpers, siehe Bewegungskoordination
 Koordination, in der Grammatik die gleichrangige Verbindung von Sätzen oder Satzteilen, siehe Konjunktion (Wortart) #Nebenordnende Konjunktionen im Deutschen

Siehe auch:
 Koordinationsellipse (Sprachwissenschaft)

 Koordinator (Begriffsklärung)